Омаја може бити:

 Омаја, чудотворна вода према српском веровању
 Омаја (митологија), биће из словенске митологије
 Омаја (часопис), српско издање које се бави фантастиком
 Омаја (град), место на Куби